James Blake (muzikant) (1989), een Brits muzikant
 James Blake (album), muziekalbum van deze muzikant
 James Blake (componist) (1887–1983), een Amerikaans componist en muzikant van jazz en populaire muziek
 James Blake (tennisser) (1979), een Amerikaans tennisser
 James F. Blake (1912-2002), de buschauffeur die Rosa Parks dwong haar plaats in de bus af te staan.